Mit Kanton Halle wurden folgende Verwaltungsgliederungen bezeichnet:
Kanton Halle (Departement der Leine)
Landkanton Halle (Departement der Saale)
Stadtkanton Halle (Departement der Saale)
Kanton Halle (Departement der Weser)